Gedongan (Baki), een plaats in het bestuurlijke gebied Baki, regentschap Sukoharjo van de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Gedongan (Colomadu), een plaats in het bestuurlijke gebied Colomadu, regentschap Karanganyar in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Gedongan (Plupuh), een plaats in het bestuurlijke gebied Plupuh, regentschap Sragen in de provincie Midden-Java, Indonesië.